Sportovní klub Viktorie Chlebičov je slezský fotbalový klub z obce Chlebičov, hrající od sezóny 2014/15 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1932 pod názvem SK Viktorie Chlebičov.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Chlebičov.

Odchovancem Chlebičova je Lumír Sedláček, dále bývalý prvoligový brankář Vilém Axmann (trenér A-mužstva v sezoně 2016/17), hrál zde rovněž Ivo Müller.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Viktorie Chlebičov (Sportovní klub Viktorie Chlebičov)
 1949 – TJ Sokol Chlebičov (Tělovýchovná jednota Sokol Chlebičov)
 1989 – SK Viktorie Chlebičov (Sportovní klub Viktorie Chlebičov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
SK Viktorie